Naselja u Sloveniji:

 Veščica (Razkrižje, Slovenija), naselje u općini Razkrižje
 Veščica (Murska Sobota, Slovenija), naselje u općini Murska Sobota